50 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 sierpnia. Finał rozegrano 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 60 (61 zgłoszonych) zawodniczek z 53 państw.

Złoty medal zdobyła Jeanette Ottesen reprezentująca Danię. Drugie miejsce zajęła Chinka Lu Ying, a brązowy medal przypadł Ranomi Kromowidjojo z Holandii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 

 Bezpośredni pojedynek o awans

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013